Эль-Бура́йми () — мухафаза в Омане. Административный центр — город Эль-Бурайми. Площадь — 7000 км², население — 72 917 человек (2010 год).

География 

Расположено на самом севере страны. Является новым образованием в Султанате: было образовано в октябре 2006 года путём отделения двух вилайетов от региона Эз-Захира.

На востоке граничит с регионом Эль-Батина, на юго-востоке - с регионом Эз-Захира, на западе и севере - с ОАЭ.

Сам город Бурайми представляет собой оазис на границе с ОАЭ. На другой стороне границы к нему примыкает эмиратский город Эль-Айн. Географические координаты города: . Город небольшой, улицы не имеют собственных названий.

Административное деление 
Мухафаза Эль-Бурайми делится на 3 вилайета с центрами в городах:
 Эль-Бурайми
 Махда
 Эс-Синайна

Примечания 

 
Административное деление Омана
Города Омана